TIM Brasil Serviços e Participações S.A. és una empresa brasilera de telecomunicacions, propietat de Telecom Italia Finance S.A., que ofereix serveis de telefonia mòbil i fixa.

TIM Brasil va ser fundada com a empresa l'any 1995, va iniciar les seves operacions comercials l'any 1998 i des de 2002 ha consolidat la seva presència nacional, convertint-se en la primera companyia de telefonia mòbil present a tots els estats brasilers i, a partir d'abril de 2017, compta amb més de 61,3 milions de clients.

L'empresa, a través de la tecnologia GSM, té un abast nacional d'aproximadament el 93% de la població urbana i ofereix serveis de telefonia mòbil i fixa, transmissió de dades i accés a Internet a alta velocitat, aportant la convergència de serveis per a tots els seus clients en una única empresa. .

TIM Brasil té la seu a Rio de Janeiro i cotitza a BM&F Bovespa i NYSE, a São Paulo i Nova York, respectivament.

El 5 de maig de 2012, el president de TIM, Luca Luciani, va renunciar a totes les seves funcions a TIM tant al Brasil com a Itàlia. Hi va haver càrrecs relacionats amb estafes sobre l'activació de targetes SIM per a persones difuntes i inexistents.

Productes i serveis 
TIM Live és un servei d'Internet de banda ampla que es presta a algunes zones de São Paulo i Rio de Janeiro, que utilitza la tecnologia VDSL2, actualment a dues velocitats: 35 Mbit/s cap avall (20 Mbit/s cap amunt) i 50 Mbit/s cap avall (30 Mbit/s). Mbit/s amunt).

TIM ha anunciat inversions de fins a R$ 100 milions/any, dins dels R$ 3.000 milions disponibles del pla d'inversió del grup. L'adquisició de la xarxa AES Atimus per un import de R$ 1.500 milions va permetre que gran part d'aquesta operació fos possible. L'empresa encara està estudiant la possibilitat d'ampliar aquest servei a altres ciutats.

Frau nacional a les línies mòbils de prepagament brasileres 
El 8 d'agost de 2012, TIM Brasil es va veure involucrat en un escàndol massiu després de la publicació d'un informe de l'Agència Nacional de Telecomunicacions del Brasil (Anatel).

L'informe assenyala que al pla de veu de prepagament de TIM (24,7% de quota de mercat), anomenat "Infinity" (en el qual l'usuari paga aproximadament 0,12 dòlars EUA per cada trucada de temps il·limitat), les trucades van ser abandonades intencionadament per l'empresa que va obligar els clients a fer ( i pagar) noves trucades per continuar parlant. En només un dia, es van cancel·lar 8,1 milions de trucades i el benefici total va ser d'aproximadament 2 milions de dòlars.

Després de la publicació de l'informe, el Ministeri Públic de l'Estat de Paraná va presentar una demanda contra TIM demanant que deixés de vendre noves línies mòbils al Brasil i pagui una multa multimilionària pels danys als consumidors.

Història dels logotips

Referències

Vegeu també 
 Telecom Italia
 TIM

Enllaços externs 

 

Empreses de telecomunicacions
Telefonia